Queis (rivier), een rivier in Polen
 Queis (Landsberg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Erhard van Queis (1490-1529), bisschop van Pomesania 
 Julius von Queis (1839-1909), grondeigenaar en lid van de Duitse Rijksdag 
 Julius Dietrich von Queis (1705-1769), koninklijke Pruisische generaal-majoor